Тюильри () — станция линии 1 Парижского метрополитена, расположенная в I округе Парижа. Названа по одноимённому саду, также рядом со станцией располагаются Министерство юстиции Франции и Вандомская колонна. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

История 
 Станция открылась 19 июля 1900 года в числе первых восьми станций Парижского метрополитена. 18—19 октября 2008 года станция закрывалась для подготовки к автоматизации линии 1..
 В 2000 году станция подверглась редизайну, новое оформление стен было стилизовано под стрит-арт начала 1960-х годов.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель вырос до  пассажиров (211 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro: D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена I округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1900 году